Hemington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hemington, Somerset, England, 
 Hemington, Northamptonshire, England, 
 Hemington, Leicestershire – en ort i Leicestershire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar